А́нна Миха́йловна Михайло́вская (род. 3 июля 1988, Москва, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 3 июля 1988 года в Москве. С 1995 по 2005 год обучалась в государственной общеобразовательной школе № 827 (с гимназическими и лицейскими классами).

С детства, с 1993 г. увлекалась хореографией и достигла значительных успехов на данном поприще, став кандидатом в мастера спорта по спортивным танцам. На одной из тренировок её и заметили продюсеры с «Мосфильма», которые искали героиню для фильма «Самая красивая». Аню пригласили на пробы и утвердили на роль Ирины, простой сельской девушки, которая отправляется в Москву участвовать в конкурсе бальных танцев.
Актёрская карьера - с 2001 года.
После съёмок в сериале «Самая красивая» 17-летняя Аня определилась с будущей профессией и в 2005 году поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, который окончила в 2009 году.

В 2008 году вышло продолжение фильма «Самая красивая», где главной героиней уже является персонаж Анны Михайловской. Также в декабре 2008 года Анна дебютировала на сцене Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой в спектакле «Александр Пушкин» (режиссёр В. Безруков), где играет главную роль — Натальи Гончаровой.

С 2009 года — актриса Театра им. Моссовета.

С 2018 года актриса популярного спектакля «Охота на мужчин».

В 2020 году запустила свой собственный YouTube канал с дебютным шоу «Кухня Анны Михайловской».

Личная жизнь 
Первый муж актер Тимофей Каратаев с 24 августа 2013 года. 6 июля 2015 года актриса родила сына Мирослава. Продолжительное время (примерно с лета до осени 2017 года) пара официально не разводилась, но при этом вместе не жила. 13 июня 2018 года их брак официально был расторгнут.

Фильмография

Художественные фильмы 
 2005 — Самая красивая — Ира, дочь Нонны
 2007 — Ева — Ангел
 2008 — Самая красивая 2 — Ирина Арсеньева / Голикова
 2011 — Расплата за любовь — Юля
 2011 — Счастье есть — Марина
 2012 — Пять звёзд — Юля
 2014 — Манекенщица —  Александра Линькова
 2014 — Деревенщина — Лида
 2014 — Р. Р. Р. — Дуня
 2016 — Шоколадная фабрика
 2017 — Ночная смена — Людмила
 2017 — От судьбы не зарекайся — Нина Афанасьева
 2018 — Двойная ложь — Тоня

Телесериалы 
 2007 — Закон и порядок. Отдел оперативных расследований — Сузана Салимова
 2007 — Кадетство — Екатерина Сергеевна Казанова (девушка Александра Трофимова)
 2009 — Барвиха — Ксения Завидова
 2009 — 2011 — Маргоша — Наталья Борисовна Егорова, дочь Бориса Наумовича и Каролины Егоровых, сотрудница отдела «Мода», во 2-м сезоне владелица контрольного пакета акций издательства «Хай-Файв», заместитель главного редактора; в 3-м сезоне заместитель генерального директора по общим вопросам
 2011 — Золотые — Ксения Завидова
 2011 — Последняя минута (серия «Признание») — Наталья, дочь Чепуриных
 2012 — Сердце не камень — сестра Тони
 2012 — Карпов — Валерия Николаевна Вересова,  журналистка, самозванная дочь Станислава Карпова
 2012 — Кто, если не я? — Римма 2012 — Ангел в сердце — Ксения Круглова (в молодости) 2013 — Карпов. Сезон второй — Валерия Николаевна Вересова, журналистка, самозванная дочь Станислава Карпова 2013 — Молодёжка — Яна Фёдоровна Самойлова, студентка 2014 — Бегущая от любви
 2015 — В созвездии Стрельца — Светлана Фурцева 2017 — Капитанша — Александра, супруга капитана судна 2019 — Капитанша 2 — Александра Верховцева

 Театральные работы 

 Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой 
 2008 — Александр Пушкин (режиссёр В. Безруков) — Наталья Гончарова Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова 
 2009 — Полоумный Журден (М. Булгаков) — Люсиль (дипломный спектакль)
 2009 — Последние (М. Горький) — Верочка (дипломный спектакль)
 2009 — Три сестры (А. Чехов) — Наташа'' (дипломный спектакль)

Театр имени Моссовета 
 Преступление и наказание — Соня Мармеладова
 Ревизор — жена Земляники
 Ошибки одной ночи — горничная
 Фома Опискин — Сашенька
 Серебряный век — Надя
 Дон Жуан. Версия — Донна Анна, Гостья
 Baden-Баден — Татьяна
 Casting/Кастинг — Мария Абарова
 Идиот — Аглая
 Опасные связи — Сесиль,, Мадам де Турвель
 Р. Р. Р. — Дуня, Соня

Примечания

Ссылки 
 Анна Михайловская на сайте Театра имени Моссовета, mossoveta.ru 
 
 
 YouTube Анны Михайловской
 Домашний Очаг
 Собеседник (интервью)

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Театр им. Моссовета
Актрисы России
Актрисы XXI века